Külma bezeichnet
 Külma (Rõuge), Ort in der Landgemeinde Rõuge, Estland
 Külma (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland